Элиссон Кристл Пертикето (; род. 18 сентября 1997, Женева) — швейцарская и филиппинская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Участница чемпионата мира (2015), чемпионка Филиппин (2014, 2017, 2018) и серебряный призёр Игр Юго-Восточной Азии (2019)

Пертикето родилась в семье филиппинки и итальянца. На протяжении соревновательной карьеры тренировалась в Женеве, а также непродолжительное время во Франции. Каталась под руководством Петера Грюттера и Роберто Москеллы. Над хореографией и постановкой программ работала с Мерове Эфрем, Шоном Сойером и Эдоардо де Бернардисом.

В 2011 году Пертикето заняла шестое место чемпионата Швейцарии. После чего, по наставлению отца, сменила спортивное гражданство, перейдя в сборную Филиппин, под флагом которых достигла основных успехов в карьере. Трижды становилась чемпионкой Филиппин (2014, 2017, 2018), а в 2015 году выступила на чемпионате мира.

Лучший результат по системе Международного союза конькобежцев показала на челленджере Warsaw Cup 2019. Тогда фигуристка получила от судей 139,70 баллов. Годом ранее, в рамках турнира Bosporus Cup, продемонстрировала владение всеми прыжками в три оборота, за исключением лутца, — флипом, риттбергером, сальховом, тулупом.

В 2021 году завершила соревновательную карьеру и начала работать тренером.

Результаты

Примечания

Ссылки 

Фигуристы Швейцарии
Фигуристы Филиппин